Fäladstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fäladstjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 
Fäladstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn